Нибиру:

 Нибиру — понятие в вавилонской мифологии.
 Нибиру (планета) — космический объект в псевдонаучной космологии Захарии Ситчина.
 Нибиру, Валерия (род. 1981) — российская художница.

См. также 
 Nibiru: Messenger of the Gods — компьютерная игра